Елк Сити има више значења:
 Елк Сити (Ајдахо)
 Елк Сити (Канзас)
 Елк Сити (Оклахома)